Bohuslav – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Bogusław
Bohuslav – città dell'oblast' di Kiev (Ucraina)

Pagine correlate
Bohuslavice